William "Burro" H. Schmidt (1871-1954), de bouwer van de tunnel van Burro Schmidt
 William R. Schmidt (1889-1966), een officier van het Amerikaanse leger
 William A. Schmidt (1902-1992), een senator van de staat Wisconsin
 William Schmidt (componist) (1926-2009), een Amerikaanse componist van klassieke muziek
 William Schmidt (speerwerper) (1947), een Amerikaanse speerwerper
Zie ook
 Wilhelm Schmidt (doorverwijspagina)
 William Smith (doorverwijspagina)